Detta är en lista över sjöar i Strömstads kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Strömstads kommun.

Lista

Externa länkar

Strömstads kommun
 Lista